Taps steht für:

 das Musikstück Taps, wird in den USA bei militärischen Trauer- und Beisetzungszeremonien gespielt
 eine Stadt in Estland, siehe Tapa (Tapa)
 eine Gemeinde in der Kolding Kommune in der Region Syddanmark in Dänemark, siehe Taps (Dänemark)
 den englischen Originaltitel des Spielfilms Die Kadetten von Bunker Hill
 Plural von Tap (Phonetik)
 einen Teil des Graffiti-Künstler-Kollektivs Moses & Taps

Die Abkürzung TAPS steht für:

 Tarapur Atomic Power Station, siehe Kernkraftwerk Tarapur
 The Atlantic Paranormal Society, eine 1990 gegründete Organisation, die paranormale Erscheinungen untersucht, siehe auch Ghost Hunters
 Tool for Auto−Registered Phones Support, siehe IP-Telefonie
 Trans-Alaska-Pipeline-System
 [Tris(hydroxymethyl)methylamino]propansulfonsäure, eine in der Biochemie verwendete Puffersubstanz
 Twin Anemia-Polycythemia Sequence

TAPS